Jerzy Adam Kowalski, polski pracownik naukowy i popularyzator nauki.

Życiorys 
Urodził się w 1958 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1977-84 studiował  nauki polityczne, dziennikarstwo i psychologię. W latach 1975-77 dziennikarz Trybuny Opolskiej oraz Sztandaru Młodych, 1993-95 wydawca i redaktor naczelny prasy lokalnej. W 2019 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Obecnie jest prezesem fundacji Instytut Badań Seksualnych w Opolu. 

Wydana w 2011 roku książka Homo eroticus jest pierwszą w polskim piśmiennictwie obszerniejszą publikacją omawiającą ewolucję seksualności człowieka; omawia zarówno aspekt biologiczny, jak i społeczny tej ewolucji. Autor dokonuje krytycznej analizy kilku słynnych teorii naukowych, np. teorii C. Owena Lovejoya dotyczącej narodziny monogamii u przodków człowieka, koncepcji ewolucyjnej roli ognia Richarda Wranghama czy hipotezy na temat genezy nagości skóry u człowieka, przedstawionej przez Desmonda Morrisa. Książka zawiera też sugestie autora dotyczące rozwiązania kilku istotnych kwestii badawczych.

Publikacje książkowe 
 Jerzy A. Kowalski, Homo eroticus, Wydawnictwo IBS, Opole 2011, seria: Eros i logos. .
 Jerzy A. Kowalski, Homo eroticus. Jak narodziła się ludzka seksualność (e-book), Wydawnictwo IBS, Opole 2011, .
 Jerzy A. Kowalski, The origins of homosexuality emancipation, serie: Following Bronislaw Malinowski, an Amazon Kindle edition. The Institute of Sex Research in Opole Press, Opole 2015, .
Jerzy A. Kowalski, Kulturowy sens rytuałów inicjacji dojrzałościowej, rozprawa doktorska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa 2018.

Wybrane artykuły naukowe 
 Sexual partner roles in homoerotic relations: An attempt of classification, 2016

Wybrane artykuły popularno-naukowe 
 Pierwotna religia wobec seksualności, Racjonalista.pl, data publikacji: 15.01.2012. oraz Onet.pl, data publikacji: 17.01.2012.
 Krótka historia emancypacji homoseksualizmu, Historia.org.pl, data publikacji: 06.10.2013.
 Obrzezanie: między kultem i antykultem fallusa, Historia.org.pl, data publikacji: 19.02.2014.
 O dziewictwie kobiet słów kilka, Historia.org.pl, data publikacji: 03.09.2014.
 Mity o Heraklesie na nowo odczytane, Racjonalista.pl, data publikacji: 15.07.2014.
 Mickiewiczowska zagadka: "A imię jego czterdzieści i cztery",  Racjonalista.pl, data publikacji: 20.11.2014.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona książki Jerzego A. Kowalskiego Homo eroticus
 Oficjalna strona Instytutu Badań Seksualnych w Opolu

Urodzeni w 1958
Polscy popularyzatorzy nauki
Absolwenci Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Polscy dziennikarze
Ludzie związani ze Strzelcami Opolskimi
Ludzie związani z Opolem
Ludzie związani z Chełmem
Ludzie związani z Krasnymstawem